Szerapion az ókorban több, kevéssé ismert személy neve:

 Szerapion (tragédiaköltő): Sztobaiosz idézi néhány sorát munkájában. Életéről semmilyen adat sem maradt fenn, működésének pontos ideje sem ismert.
 Szerapion (filozófus): Hierapoliszból származott, talán azonos a Seneca 40. levelében említett Szerapionnal.
 Szerapion (orvos): Alexandriából származott, az empirikus iskola egyik megalapítója volt. Gyakran hivatkozik rá Galénosz, Caelius, Aurelianus, Celsus, stb.
 Szerapion (földrajzi író): Antiokhiából származott, talán Eratoszthenész kortársa volt. Idősebb Plinius forrásnak használta művét.
 Szerapion (szónok): Alexandriából származott, Hadrianus római császár kortársa volt, akinek tiszteletére egy dicsőítő dalt írt. A mű nem maradt fenn.

 Egyházi személyek
 Szerapión: antiókhiai püspök, pátriárka
 Szerapion : 4. századi thmuisi (egyiptomi) püspök

Források